William Caulfeild kan syfta på:

* William Caulfeild (1665–1737), irländsk jurist
William Caulfeild (död 1767), brittisk militär ansvarig för anläggande av vägar 
William Caulfeild, 2:e baron Caulfeild (1587–1640), irländsk peer
William Caulfeild, 1:e viscount Charlemont (1624–1671), irländsk peer
William Caulfeild, 2:e viscount Charlemont (död 1726), irländsk peer